Marienborn (Saksen-Anhalt), plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt.
 Mariëndaal (landgoed), historische buitenplaats Oosterbeek en Arnhem.
 Mariënborn (voormalig klooster), voormalig augustijnenklooster bij Arnhem.

Zie ook 
 Mariëndaal (doorverwijspagina)